Station Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Station Creek (Barnett River), Nebenfluss des Barnett River in Westaustralien
 Station Creek (Chandler River), Nebenfluss des Chandler River (Macleay River) in New South Wales
 Station Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Station Creek (Cooper Creek), Nebenfluss des Cooper Creek in Queensland
 Station Creek (Fanning River), Nebenfluss des Fanning River in Queensland
 Station Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory
 Station Creek (Margaret River), Nebenfluss des Margaret River (Fitzroy River) in Westaustralien
 Station Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland
 Station Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Station Creek (Alaska) 

in der Antarktis:
 Station Creek (King George Island) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln